Еџфилд има више значења:
 Округ Еџфилд (Јужна Каролина)
 Еџфилд (Јужна Каролина)
 Еџфилд (Луизијана)